Celso Japiassu (João Pessoa, 1939) é um poeta, articulista, jornalista e publicitário brasileiro.

Biografia 

Celso Almir Japiassu Lins Falcão passou infância e adolescência em João Pessoa, onde fez os primeiros estudos e também o Ginásio e o Clássico, hoje denominados segundo e terceiro graus, no Colégio Pio X, da Ordem Marista, e no Liceu Paraibano, respectivamente. Ainda em João Pessoa, publicou os primeiros poemas nos jornais locais e foi membro do Teatro do Estudante da Paraiba, pelo qual ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante no III Festival Nortista de Teatro Amador, realizado em Recife, em 1956.

Participou também de um movimento literário local que ficou conhecido depois como Geração 59, liderado pelo poeta Vanildo Brito e que valorizou na então conservadora província os conceitos contemporâneos de literatura e arte.

Em 1957, quando sua família transferiu-se para Minas Gerais, ficou em Recife cursando o terceiro ano clássico e entrou em contato com o movimento literário e teatral da cidade. Trabalhou, como ator semi-profissional, em grupos de teatro locais e companhias de teatro que ali realizavam temporadas.

No ano seguinte, transferiu-se para Belo Horizonte e foi aprovado no vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, onde concluiu o curso mas não chegou a exercer a advocacia, pois quando se formou já trabalhava como jornalista e, depois, publicitário.
Em 1967 mudou-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, onde viveu até mudar-se para o Porto, Portugal, em 2017. Assina atualmente uma coluna semanal no portal Carta Maior (cartamaior.com.br), onde escreve sobre assuntos políticos da Europa.

É responsável pela edição do blog http://celsojapiassu.blogspot.com e do site www.umacoisaeoutra.com.br .

Obras 

 O Texto e a Palha (Edições MP 1965)
 Processo Penal (Artenova 1969)
 A Legião dos Suicidas (Artenova 1972)
 A Região dos Mitos (Folhetim 1975)
 O Itinerário dos Emigrantes (Massao Ohno 1980)
 O Último Número (Alhambra 1986)
 Dezessete Poemas Noturno (Alhambra 1992)

Bibliografia 
COUTINHO, Afrânio; SOUSA, J. Galante de. Enciclopédia de literatura brasileira. São Paulo: Global.

Ligações externas
Site pessoal
Blog

Poetas da Paraíba
Escritores contemporâneos do Brasil
Naturais de João Pessoa
Jornalistas da Paraíba